Премьер-министр () Южной Кореи назначается Президентом страны при одобрении Национальной Ассамблеи. Премьер-министр Южной Кореи не обязан быть членом парламента, является главой правительства.

Список глав правительств Республики Корея 
В 1948 году в южной части Корейского полуострова была провозглашена Республика Корея (Южная Корея). Государство является президентской республикой.

См. также 
 Список глав Правительств КНДР

Примечания

Ссылки 
 Государственная структура Кореи

Политика Республики Корея

Корея